Die Spielzeit 2016/17 war die 24. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga. Meister der Spielklasse wurde ČEZ Motor České Budějovice, der in der Liga-Relegation scheiterte. Der Vizemeister HC Dukla Jihlava schaffte in der Relegation den Aufstieg in die Extraliga.

Modus 

In 52 Spielen der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat damit 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 6 qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 ermitteln in sogenannten Pre-Play-offs zwei weitere Teilnehmer, während die verbliebenen vier Mannschaften in den Playouts einen Absteiger in die zweite Spielklasse ausspielen.

Die Pre-Playoffs werden im Best-of-Five-, die Playoffs im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden siegreichen Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga, das Play-off-Finale wird nicht ausgespielt. Meister wird der in der Hauptrunde besser platzierte Finalist.

Die letzte Mannschaft der Playouts steigt direkt in die 2. česká hokejová liga ab, während das beste Team der Aufstiegsrunde (der 2. Liga) für die 1. Liga der folgenden Spielzeit qualifiziert ist.

Teilnehmer 
Neu in der Liga war der  HC Frýdek-Místek, der aus der 2. Liga aufgestiegen war.

Hauptrunde 

Erläuterungen: , ,

Play-offs

Abstiegsrunde 

Erläuterungen: ,

Weblinks 
 Tabelle auf hokej.cz
 
 

Eishockeysaison 2016/17
1. Liga 2016